Operacja wileńska w 1919 roku
 Operacja wileńska w 1944 roku